Mexikó
Salamanca, város Guanajuato államban
Salamanca, község Guanajuato államban

 Panama
Salamanca, község

 Spanyolország
Salamanca, tartomány Kasztília és León autonóm közösségben
Salamanca, Salamanca tartomány székhelye
Salamanca, Madrid egyik kerülete